Share (englisch to share „teilen“) steht für:

 Aktie (englische Entlehnung)
 SHARE.EXE, ein TSR-Programm
 Share (Film), ein Thriller von Pippa Bianco
 share GmbH, eine soziale Konsumgütermarke aus Deutschland
 Share Now, ein Carsharing-Anbieter der Automobilunternehmen BMW und Daimler
 Share-Online.biz, ein ehemaliger Filehosting-Dienst
 Share (P2P), ein Filesharing-Programm
 SharePoint, eine Webanwendung von Microsoft
 Network Share, die Datei- und Druckerfreigabe in einem Computer-Netzwerk

Share ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Share (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin, Mitglied der Manson Family
 Chuck Share (1927–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hansi Share (1887–1981), US-amerikanische Puppenmacherin

SHARE steht als Abkürzung für:
 The Southern Hemisphere Auroral Radar Experiment, Forschungsprojekt in der Antarktis
 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Datenerhebung der Altersforschung
 SHARE (IT-Forschungsprojekt), europäisches Forschungsprojekt (2004–2007) für Rettungseinsätze

Siehe auch:
 Shear

Abkürzung